Iawhen Siarheïevitch Lissavets - en biélorusse :  - ou Ievgueni Sergueïevitch Lissovets - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Hrodna en Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
 Du  au , Iawhen Lissavets fait partie de l'équipe HK Dinamo-Chinnik.
 À partir du , il fait partie du club Dinamo Minsk, avec lequel il a un contrat jusqu'au .
 Depuis le , il joue pour l'équipe de Biélorussie.

Carrière internationale 
Il représente la Biélorussie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|-
| 2009-2010 || Nioman Hrodna 2 || Biélorussie 2 ||40 ||4 ||6 ||10 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Nioman Hrodna 2 || Biélorussie 2 ||36 ||8 ||9 ||17 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Dinamo-Chinnik Babrouïsk || MHL ||30 ||2 ||1 ||3 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || RCOP Raubichi || Biélorussie 2 ||17 ||4 ||3 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Nioman Hrodna || Ekstraliga ||38 ||6 ||9 ||15 ||26 ||11 ||0 ||5 ||5 || 2
|-
| 2012-2013 || Nioman Hrodna 2 || Biélorussie 2 ||7 ||2 ||3 ||5 ||10 ||5 ||1 ||1 ||2 || 6
|-
| 2013-2014||Dinamo Minsk||KHL||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014 || Dinamo-Chinnik Babrouïsk || MHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Nioman Hrodna || Ekstraliga ||29 ||2 ||4 ||6 ||16 ||14 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
| 2013-2014 || Nioman Hrodna 2 || Biélorussie 2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015||Dinamo Minsk||KHL||60||0||1||1||28||5||0||0||0||0
|-
| 2015-2016||Dinamo Minsk||KHL||55||2||3||5||22||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016 ||Dynama-Maladetchna|| Ekstraliga||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017||Dinamo Minsk||KHL||60||7||12||19||55||5||1||0||1||4
|-
| 2017-2018||Dinamo Minsk||KHL||36||4||4||8||26||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019||Dinamo Minsk||KHL|| 59|| 7|| 17|| 24|| 26||-||-||-||-||-
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 35|| 1|| 3|| 4|| 10||1 ||0 || 0|| 0 ||0
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 36 || 2 || 5 || 7 || 10||9 ||0 || 2|| 2 ||2

Au niveau international 

|-
| 2011 || align=left| Biélorussie U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1 ||5 ||1 ||1 ||2 ||4 || align=left| place du groupe B
|-
| 2012 || align=left| Biélorussie U20 || align=left|Championnat du monde junior D1A ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 || align=left| place
|-
| 2012 || align=left| Biélorussie U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans D1B ||5 ||3 ||2 ||5 ||2 || align=left| place
|-
| 2013 || align=left| Biélorussie U20 || align=left|Championnat du monde junior D1A ||5 ||1 ||1 ||2 || 4|| align=left| place
|-
| 2014 || align=left| Biélorussie U20 || align=left|Championnat du monde junior D1A ||3 ||1 ||3 ||4 ||2 || align=left| place
|-
| 2015 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||8 ||0 ||2 ||2 ||6 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||4 ||4 ||2 || align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Biélorussie || align=left|Qualification olympique ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 || align=left|Non qualifié
|-
| 2017 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||2 ||1 ||3 ||6 || align=left| place
|-
| 2018 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||7 ||0 ||0 ||0 ||4 || align=left| place (relégué en D1A)
|-
| 2019 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde D1A ||5 ||1 ||2 ||3 ||0 || align=left|  place (promu élite)
|-
| 2021 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde ||4||0 ||0 ||0 ||4 || align=left| place

Références 

Naissance en novembre 1994
Naissance à Hrodna
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa